Glove bezeichnet:

 eine ehemalige New-Wave-/Synthie-Pop-Band, siehe The Glove
 den Handschuh beim Baseball, siehe Baseballhandschuh

Siehe auch:
 Clove